Jaume Bosch i Mestres (Barcelona, 1953), polític català
 Jaume Bosch i Pugès (Sant Boi de Llobregat, 1951), alcalde de Sant Boi de Llobregat des del 2007
 Jaume Bosch i Renard (Barcelona, 1826 – París, 1895), guitarrista, compositor i professor de música